Mönchmühle bezeichnet
 Mönchmühle (Mühlenbeck) in Brandenburg
 Mönchmühle Ravensburg in Baden-Württemberg

Siehe auch: 
 Mönchsmühle